Ceratocladium är ett släkte av svampar. Ceratocladium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Ceratocladium